Kansas steht für:

 Kansas, ein Bundesstaat der Vereinigten Staaten
 Kansas (Band), Musikgruppe aus den Vereinigten Staaten
 Kansas (Film), US-amerikanisches Krimidrama aus dem Jahr 1988
 Kansas-Gletscher
 Kansas River, Fluss im Nordosten von Kansas, Vereinigte Staaten
 (3124) Kansas, ein Asteroid des Hauptgürtels

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Kansas (Alabama)
 Kansas (Arkansas)
 Kansas (Illinois)
 Kansas (Kentucky)
 Kansas (Ohio)
 Kansas (Oklahoma)
 Kansas (Tennessee)
 Kansas (Vermont)

Kansas ist der Familienname folgender Personen:
 Rocky Kansas (1893–1954), US-amerikanischer Boxer

Siehe auch:
 Kansas City
 Kansas Township